Бобков, Игорь:
 Бобков, Игорь Михайлович (род. 1964) — белорусский писатель, поэт и философ.
 Бобков, Игорь Петрович (род. 1946) — советский регбист и регбийный тренер, мастер спорта СССР, заслуженный тренер УССР.
 Бобков, Игорь Сергеевич (род. 1991) — российский хоккеист.